Следующие статьи содержат списки городов США:

 
 
  (более 100 000 жителей)
 
 
 
 
 
 
 Список столиц США

В следующие списки включены не только города (city), но и менее крупные населённые пункты — городки (town), деревни (village) и пр.:
 
 

В следующий список включены не только города (city), но и агломерации:
 

В следующий список включены не только города США, но и (в незначительной мере) города Канады: